Centro Internacional de Nagoia — organização não-lucrativa japonesa, denominada em inglês Nagoya International Center
 Domain name registry — parte do Sistema de Nomes de Domínios, referido em português como Núcleo de Informação e Coordenação
 Nisqually Indian Community — região censo-designada dos Estados Unidos
 Países recentemente industrializados — classificação socioeconômica aplicada a países

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas